Příjmení Helmer nosí více osobností:

 Gilbert Helmer (1864–1944), církevní hodnostář a politik 
 Hermann Helmer (1849–1919), rakouský architekt
 Thomas Helmer (* 1965), bývalý německý fotbalista

související
 Fellner a Helmer – architektonický ateliér